Being Human peut désigner :

Films 
 Les Mille et une vies d'Hector (Being Human, 1994) film avec Robin Williams.
 Histoire d'être humain (Being Human), film de Denys Desjardins sorti en 2005.

Album(s) 
 Being Human (1999), album de Michael Peterson,

Œuvres télévisuelles 
 Being Human : La Confrérie de l'étrange (Being Human) est une série télévisée britannique surnaturelle et fantastique, créée en 2008 et diffusée sur BBC Three. 
 Being Human est une série télévisée américano-canadienne surnaturelle et fantastique également, créée en 2009-2010, qui est un remake de la série britannique du même nom.